Läpp kan syfta på:

 Läpp – ett kroppsorgan kring munnen
 Blygdläppar – de kroppsdelar som skyddar klitoris och vagina mot smuts och skador